Akutan – miasto
 Akutan – wulkan
 Akutan – wyspa
 USS Akutan (AE-13)
 Zero z Akutan